Райзер () — немецкая фамилия.

Фамилия 
 Райзер, Викентий Степанович (1669—1755) — горный инженер, вице-президент Берг-коллегии.
 Райзер, Давид Яковлевич (1904—1962) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Райзер, Мэгги (род. 1978) — американская актриса, фотомодель и СПИД-активистка.
  (1861—1936) — австрийский орнитолог.
 Райзер, Пол (род. 1957) — американский киноактёр-комик, писатель и музыкант.
 Райзер, Рио (1950—1996; наст. имя Ральф Христиан Мёбиус) — немецкий рок-музыкант.
 Райзер, Сахель — швейцарская кёрлингистка.
 Райзер, Ханс (род. 1964) — американский программист.
 ReiserFS — созданная им файловая система.
 Райзер, Чик (1914—1996) — американский баскетболист.
 Райзер, Юрий Петрович (1927—2021) — главный научный сотрудник Института проблем механики РАН, профессор МФТИ.

См. также 
 Формула Райзера — математическое соотношение для вычисления перманента матрицы.

Примечания